2015 BP est un objet transneptunien en résonance 4:7 avec Neptune et pourrait éventuellement être une planète naine potentielle.

Annexes

Articles connexes 
 Objet transneptunien

Références 

Planète mineure non numérotée
Objet en résonance 4:7 avec Neptune
Planète naine potentielle
Planète mineure découverte en 2015
Planète mineure prédécouverte en 2011
Objet céleste découvert par Pan-STARRS
Objet céleste découvert à l'observatoire du Haleakalā